Az esőcsináló (film, 1956) – szerepben Burt Lancaster, Katharine Hepburn
 Az esőcsináló (film, 1997) – szerepben Matt Damon, Claire Danes, Jon Voight (Ford Coppola-film)
 Az esőcsináló (film, 2005) – szerepben Jake Busey, Ray Ellingsen